

Arte 
 "Metrópole" – canção do álbum Dois da banda Legião Urbana
 "Metropolis - Part 1 'The Miracle and the Sleeper'" – canção do álbum Images and Words da banda de metal progressivo Dream Theater
 Metrópolis (anime) — filme japonês de animação de 2001
 Metrópolis (DC Comics) — cidade do universo ficcional da DC Comics onde vive o Super-Homem
 Metrópolis (mangá) — mangá japonês criado pelo mangaká Osamu Tezuka
 Metrópolis (filme) — filme alemão de 1927 de Fritz Lang
 Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory — álbum de estúdio da banda  Dream Theater

Comunicação 
 Metrópolis (programa de televisão) — programa televisivo brasileiro exibido pela TV Cultura;
 TV Metrópole — emissora de televisão brasileira sediada em Caucaia, Ceará;
 Rádio Metrópole (Gravataí) — emissora de rádio brasileira sediada em Gravataí, Rio Grande do Sul;
 Rádio Metrópole (Salvador) — emissora de rádio brasileira sediada em Salvador, Bahia;
 Jornal Metrópole — jornal brasileiro sediado em Carapicuíba, São Paulo
 Metrópoles (jornal) — jornal online de Brasília

Geografia urbana 
 Metrópole — conceito da geografia urbana para cidades centrais na rede urbana da qual fazem parte
 Metrópole nacional — designação geográfica específica da realidade urbana brasileira para posição hierárquica superior às metrópoles regionais
 Metrópole regional — designação geográfica específica da realidade urbana brasileira para posição hierárquica inferior às metrópoles regionais
 Metrópole de equilíbrio — designação geográfica específica da realidade urbana francesa

Lugares 
 Metropolis (Illinois) — cidade estadunidense do estado de Ilinóis
 Metropolis (Nevada) — cidade-fantasma estadunidense do estado de Nevada
 Métropolis — casa de espetáculos canadense localizada na cidade de Montreal
 Metrópole de Lyon — coletividade territorial francesa com estatuto especial, localizada na região dos Auvérnia-Ródano-Alpes

Religião 
 Metrópole (jurisdição religiosa) — sede da circunscrição eclesiástica por certos grupos cristãos
 Metropolita — título de alguns líderes das Igrejas orientais, que podem ser católicas ou ortodoxas
 Metrópole da Lituânia — extinto metropolitanado de curta duração da Igreja Ortodoxa no século XIV
 Metrópole de Corinto — sé metropolitana da Igreja da Grécia na Coríntia, Grécia
 Metrópole de Derco — sé residencial da Igreja Ortodoxa sujeita ao Patriarcado Ecumênico de Constantinopla
 Metrópole de Mileto — extinta diocese eclesiástica do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla no sudoeste da Ásia Menor
 Metrópole de Niceia — extinta província eclesiástica do Patriarcado de Constantinopla na cidade de Niceia, na província turca da Bitínia

Transporte 
 Alstom Metropolis — trem-metrô do tipo TUE fabricado pela empresa francesa Alstom
 Citroën Metropolis — carro-conceito da Citroën
 Estação Nova Metrópole — estação metroviária brasileira de Fortaleza, estado do Ceará

Outros 
 Metropolis Street Racer — jogo de corrida para Sega Dreamcast
 Metrópole Digital — instituto do Ministério da Ciência e Tecnologia do governo brasileiro em parceria com o governo estadual do Rio Grande do Norte
 Nicholas Metropolis — físico estadunidense
  — aquele que promove o colonialismo de um lugar (sua colônia)

Desambiguação